Hermle steht für:

 Hermle Uhrenmanufaktur GmbH
 Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Hermle ist der Familienname folgender Personen:
 Siegfried Hermle (* 1955), deutscher evangelischer Theologe